Blaze i megamaszyny (ang. Blaze and the Monster Machines, od 2014) – amerykański serial animowany stworzony przez Jeffa Borkina i Ellen Martin oraz wyprodukowany przez Nerd Corps Entertainment, Starburns Industries, Nick Jr. Productions i DHX Media. Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 13 października 2014 na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce serial zadebiutował 13 kwietnia 2015 na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie ośmioletniego młodego technika – AJ'a, który wraz ze swoim czerwonym monstertruckiem Blazem, podróżuje po całym mieście w Axle City (po polsku Zderzakowo), przeżywając codziennie niesamowite przygody oraz rozwiązując problemy. W tym serialu zwierzęta i ptaki nie mają nóg, lecz koła.

Obsada 
 Dusan Brown – AJ
 Kate Higgins –
 Gabby,
 Starla
 Nolan North – Blaze
 Alexander Polinsky – Darington
 James Patrick Stuart – Zeg
 Sunil Malhotra – Stripes
 Kevin Michael Richardson – Crusher
 Nat Faxon – Pickle

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Nickelodeon